Братья Гонкур — французские писатели-натуралисты Жюль де Гонкур и Эдмон де Гонкур.
 Гонкур, Жюль де (фр. Jules de Goncourt; 17 декабря 1830, Париж — 20 июня 1870, там же) — французский писатель, младший брат Эдмона де Гонкура.
 Гонкур, Эдмон Луи Антуан де  (фр. Edmond Huot de Goncourt, 26 мая 1822, Нанси — 16 июля 1896 Шанрозе) — французский писатель, брат Жюля  де Гонкура.

Топоним
 Гонкур — бывшая коммуна департамента Франции Верхняя Марна.
 Гонкур — станция метро Парижа.

См. также 
 Гонкуровская академия — литературное общество, основанное в 1900 году по завещанию Эдмона Гонкура.
 Гонкуровская премия (фр. Prix Goncourt) — самая престижная литературная премия Франции за лучший роман. Присуждается Гонкуровской академией.